Денисов, Александр Евгеньевич ( — 2017) — московский исследователь-бонист, подполковник запаса. Активное изучение бумажных денежных знаков начал примерно в 1990 году. До этого коллекционировал и изучал монеты Папской области. Опубликовал несколько статей и книг из серии «Настольная книга бониста».

Достижения 

Большая заслуга А. Е. Денисова в том, что кроме составления непосредственно самих каталогов, он проделал большую работу по написанию истории выпуска и обращения описываемых в каталогах денежных знаков и ценных бумаг. Перед каждым разделом в каталогах помещена обстоятельная статья, знакомящая читателя с интереснейшими периодами отечественной истории. Представлены иллюстрации всех описываемых в каталогах бумажных денежных знаков и ценных бумаг, портреты государственных и политических деятелей, причастных к выпуску денежных знаков, виды исторических зданий, банков и других финансово-кредитных учреждений соответствующих эпох. Описаны все известные на сегодняшний день разновидности и варианты, в том числе по подписям управляющих и кассиров, по сериям, по водяным знакам и другим критериям.

Список работ 
Список книг
 

 
 Денисов А. Е. Векселя, паспорта, подорожные России 1699—1930 годов = Russian bills of exchange-loan, passports and orders for post-horses of 1699—1930 / А. Е. Денисов. — [Изд. 2-е, испр., расш., доп., и перераб.]. — Москва : [Дипак], 2007. — 235 с. : факс.; 29 см. — (Настольная книга бониста; Вып. 11).; ISBN 978-5-98580-031-9

Бумажные денежные знаки России 1769—1917 гг. (в 4 частях)
 

 

 

 

Бумажные денежные знаки РСФСР, СССР, РФ. 1917—2005 гг. (в 3 частях)
 

 

 

Список статей
 Первые бумажные денежные знаки России. Предпосылки к выпуску.
 Первые бумажные денежные знаки России. Первая эмиссия.
 Первые бумажные денежные знаки России. Популяризация и первые подделки.
 От монет к банкнотам. Из истории появления бумажных денежных знаков.

Ссылки 
 Денисов Александр Евгеньевич, bonistika.net

Бонисты
Подполковники (СССР)